Termenul „Teren” se poate referi la:

Teren, întindere de pământ delimitată cu sau fără o destinație precisă.
Din punct de vedere cadastral, imobilul este o parcelă de pământ, sau un teren, cu sau fără construcții ori vegetație, identificată printr-un număr cadastral și un număr de carte funciară în care a fost înscris.
Teren viran, sau maidan
După utilizare
Teren agricol
Teren sportiv
Teren intravilan
Teren extravilan

Note

Suprafață
Topografie